Арабка — жінка арабської національності
Арабка — річка у Приазів'ї, притока Молочної
Арабка — село, Запорізька область, Мелітопольський район
Арабка — рука на  жаргоні крадіїв.